Марин Орлинов е български футболист, вратар, който играе за ПФК Литекс Ловеч  Роден е на 30 октомври 1994 г. Висок e 185 см. Юноша на Литекс (Ловеч).

Кариера

Литекс 
Започва да се занимава с футбол в школата на Олимпик (Галата), когато е в първи клас. След седем години в родния клуб, стражът преминава във Видима-Раковски (Севлиево), където изкарва още две. Отличното му представяне, кара Ферарио Спасов да го вземе в академията на Литекс. През зимата на 2011/12 започва подготовка с мъжкия отбор. През пролетния полусезон е преотстъпен на Чавдар Етрополе, където дебютира в професионалния футбол.

Спартак Плевен 
През есента на 2015 е взет под наем от Спартак Плевен. Изиграва 11 мача в Б група и 2 за купата на България. Представянето му е колебливо през по-голямата част от полузена, но в последните мачове опазва две сухи мрежи и прави важни спасявания.
Попада в класацията на „Меридиан мач“ за най-добирте 11 след есенния полусезон в „Б“ група.
Връща се в Литекс, който по това време е изхвърлен от А група. Дубълът на ловчанлии се състезава в Б група и част от играчите продължават там. Орлинов започва подготовка със състава воден от Любослав Пенев, но получава скъсва връзки на коляното, което го вади от терените за повече от половин година.
През ноември 2016 г. е привлечен в Спартак Плевен.

Успехи

Източници 
 Сайт на Спартак Плевен
 Профил на играча в Sportal.bg
 Начало на кариерата

Български футболисти
Футболисти от Академия Литекс
Футболисти на Литекс (Ловеч)
Футболисти на „Спартак“ (Плевен)
Футболисти на Ботев (Гълъбово)
Футболисти на Монтана